Птицемлечник Синтениса () — вид травянистых растений рода  семейства , произрастающий в кустарничках, на лугах Кавказа и Ирана.

Вид назван в честь немецкого ботаника Пауля Синтениса.

Ботаническое описание 
Многолетнее травянистое растение. Луковица яйцевидная или яйцевидно-шаровидная. Листья немногочисленные, ланцетно-линейные или линейные, глубоко желобчатые, изогнутые, значительно (раза в 2—3) превышающие соцветие, 2—4 мм шириной. Стебель 5—12 см высотой.

Соцветие немногоцветковое, из 2—4 цветков. Цветоносы после цветения дугообразно вверх изогнутые, длиннее ланцетно-линейных прицветников. Листочки околоцветника продолговато-ланцетные, белые, снизу с широкой зелёной каймой, 15—20 мм длиной; коротко-заострённые, иногда наверху с небольшим заострением. Тычинки вдвое короче листочков околоцветника. Коробочка с 6 тупыми крыльями тесно сближенных попарно рёбер. Цветение в июне.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Пролесковые
Флора Кавказа
Флора Западной Азии
Таксоны растений, названные в честь людей